Dieser Artikel behandelt die US-amerikanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

US-amerikanisches Aufgebot 

* Gregg Berhalter wurde für Cory Gibbs nachnominiert.

Quartier der Mannschaft 
Die Mannschaft hatte ihr Quartier in Hamburg im Hotel Park Hyatt. Der Trainingsplatz war am Ochsenzoll.

Spiele der USA

Vorrunde 
 Montag, 12. Juni 2006, 18 Uhr in Gelsenkirchen USA –  Tschechien 0:3 (0:2)
 Samstag, 17. Juni 2006, 21 Uhr in Kaiserslautern Italien –  USA 1:1 (1:1)
 Donnerstag, 22. Juni 2006, 16 Uhr in Nürnberg Ghana –  USA 2:1 (2:1)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe E

2006
Vereinigte Staaten